Miejscowości w Polsce
 Paulinów – osada w województwie dolnośląskim, w powiecie polkowickim, w gminie Polkowice
 Paulinów – wieś w województwie lubelskim, w powiecie puławskim, w gminie Nałęczów 
 Paulinów – wieś w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Czerniewice
 Paulinów – wieś w województwie. mazowieckim, w powiecie sokołowskim, w gminie Sterdyń 
 Paulinów – wieś w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Lelów 
 Paulinów – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Przykona
 Paulinów – część miasta Ostrowiec Świętokrzyski
 Paulinów – część miasta Bełchatów

Zobacz też 
 Paulinowo